Żuanwiliowate (Joinvilleaceae) – monotypowa rodzina roślin jednoliściennych z rzędu wiechlinowców. Zasięg obejmuje południowo-wschodnie krańce Azji i wyspy na Oceanie Spokojnym. Należy tu tylko jeden rodzaj żuanwilia (Joinvillea) z czterema gatunkami. Rosną one w lasach, zwykle w miejscach widnych, także wzdłuż dróg.

Morfologia 

 Pokrój Byliny z długimi, sztywnymi, dętymi łodygami o wysokości do 6 m i średnicy do 1,5 cm, wyrastającymi z mięsistego kłącza. Łodygi z węzłami i pustymi międzywęźlami. 
 Liście Pędy ulistnione są równomiernie, dwurzędowo ułożonymi, lancetowatymi liśćmi, u nasady pochwiastymi (pochwy są otwarte). U nasady odstającej od łodygi części blaszki liściowej występuje błoniasty języczek liściowy oraz uszkowate wyrostki. Sama blaszka osiąga do 100 cm długości i 20 cm szerokości. 
 Kwiaty Zebrane w kwiatostan szczytowy, silnie rozgałęziony, wiechowaty, składający się z licznych kłosów z drobnymi kwiatami. Kwiaty są obupłciowe. Okwiat składa się z dwóch, trójlistkowych okółków. Pręcików jest 6, ich dwa okółki otaczają pojedynczy słupek złożony z trzech owocolistków. W trzech komorach zalążni znajdują się pojedyncze zalążki na centralnym łożysku. 
 Owoce Mięsisty, trójgraniasty pestkowiec, czerwony, żółty lub czarny.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Klad okrytonasienne, klad jednoliścienne (monocots), rząd wiechlinowce (Poales), rodzina żuanwiliowate (Joinvilleaceae). Rodzina stanowi grupę siostrzaną dla  Ecdeiocoleaceae.

Pozycja rodziny w kladogramie przedstawiającym powiązania filogenetyczne w obrębie rzędu wiechlinowców:

 Podział rodziny

rodzaj żuanwilia (Joinvillea Gaudich. ex Brongn. & Gris (1861))
 Joinvillea ascendens Gaudich. ex Brongn. & Gris
 Joinvillea borneensis Becc.
 Joinvillea bryanii Christoph.
 Joinvillea plicata (Hook.f.) Newell & B.C.Stone

Przypisy 

Wiechlinowce